Гана Мандлікова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Навратілова.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі 6–0, 6–2 Пем Шрайвер.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Washington Draw

Virginia Slims of Washington
Тур WTA 1988